Южный белый носорог () — подвид белого носорога, самый распространенный из двух подвидов белого носорога. По состоянию на конец декабря 2007 года общая численность популяции в дикой природе составляла 17 460 животных, что делает их самым распространенным подвидом носорогов в мире. Южная Африка является оплотом этого подвида (93,0%), сохранив 16 255 особей в дикой природе в 2007 году. Последний подсчёт, опубликованный на официальном сайте Save the Rhino, показал, что с 2015 года популяция достигла 19 682 — 21 077 южных белых носорогов.

Среда обитания и распространение 

Южный белый носорог обитает в лугах и саваннах южной части Африки, от Южной Африки до Замбии. Около 98,5% особей южного белого носорога встречается всего в пяти странах (Южная Африка, Намибия, Зимбабве, Кения и Уганда). Южный белый носорог почти вымер, и в начале XX-го века в одном южноафриканском заповеднике осталось чуть менее 20 особей. Небольшая популяция белого носорога медленно регенерировала в течение многих лет, увеличившись до 840 особей в 1960-х годах и до 1000 в 1980-х годах. Трофейная охота на белого носорога была узаконена и регламентирована в 1968 году, и после первоначальных просчётов, как теперь считают, они помогли в восстановлении вида, предоставляя землевладельцам стимулы для увеличения популяций носорога.  

Находясь почти на грани исчезновения в XX-м веке, южный белый носорог сейчас снова возрождается. В 2001 году было подсчитано, что в дикой природе на юге Африки насчитывается 11 670 белых носорогов, а во всем мире в неволе находятся еще 777 особей, что делает его самым распространенным носорогом в мире. К концу 2007 года количество диких особей живого южного белого носорога возросло до 17480 животных. По оценкам, в 2015 году популяция дикого южного белого носорога составила 19 682 – 21 077 особей.

Природоохранный статус

Проекты внедрения / реинтродукции 
В пределах исторического ареала южного белого носорога в Намибии, Ботсване, Зимбабве, Свазиленде, Замбии и на юге Демократической Республики Конго имеются более мелкие реинтродуцированные популяции, в то время как в Мозамбике сохраняется небольшая популяция. Популяции также были завезены за пределы прежнего ареала вида в Кению, Уганду и Замбию, где раньше встречались их самые северные родственники. южный белый носорог был реинтродуцирован в заповеднике носорога Зива в Уганде, и в Национальном парке озера Накуру и заповеднике дикой природы Кигио в Кении.

В 2010 году девять южных белых носорогов были импортированы из Южной Африки и отправлены в провинцию Юньнань из Юго-Восточного Китая, где они содержались в парке дикой природы для акклиматизации. В марте 2013 года семь животных были отправлены в Национальный лесной парк Лайянге, где когда-то обитали суматранский и яванский носороги. Двух южных белых носорогов выпустили в дикую природу 13 мая 2014 года.

В неволе 

Пойманные дикие южные белые носороги охотно размножаются в неволе при наличии необходимого количества пространства и пищи, а также при наличии других самок носорогов репродуктивного возраста. Многие носороги, которые существуют в зоопарках сегодня, являются частью совместной программы размножения для увеличения численности популяции и поддержания генетического разнообразия, не вытягивая особей из дикой природы. Например, 96 телят родились в сафари-парке зоопарка Сан-Диего с 1972 года. Тем не менее, уровень воспроизводства довольно низок среди рожденных в неволе южных белых самок, что потенциально связано с их питанием. Текущие исследования в рамках San Diego Zoo Global сосредотачиваются не только на этом, но и на выявлении других видов носорогов, которые могут быть охвачены в разработке новых диет и методов кормления, направленных на повышение фертильности. В Южной Африке популяция южных белых носорогов выращивается на фермах и ранчо для их рогов наряду с черным носорогом.

Примечания 

Носороговые